Gerviškiai ist der litauische Name zweier ostpreußischer Orte:
 Gerwischken, 1938 bis 1946 Richtfelde, Kreis Gumbinnen, seit 1946: Schaworonkowo (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Henning-Hans, Kreis Memel, untergegangener Ort im Bezirk Klaipėda, Litauen